Octavia Sperati kan syfta på:

 Octavia Sperati (1847–1918), norsk skådespelerska
 Octavia Sperati (musikgrupp) – norskt gothic metalband